

Малмиж — місто, районний центр, Кіровська область
 Малмиж — селище, Амурський район, Хабаровський край
 Малмиж — село, Нанайський район, Хабаровський край